Limpopo je řeka v jižní Africe.

Limpopo rovněž odkazuje na:
Národní park Limpopo, přírodní rezervaci v Mosambiku
Limpopo (provincie), územněsprávní jednotku v Jihoafrické republice
(1490) Limpopo, planetku pojmenovanou podle řeky Limpopo

související
Velký přeshraniční limpopský park, mezinárodní projekt ochrany přírody Mosambiku, Jihoafrické republiky a Zimbabwe